В одиночному жіночому розряді тенісного турніру Canada Open 1984, який проходив в рамках Світової чемпіонської серії Вірджинії Слімс 1984, Кріс Еверт здобула титул, у фіналі перемігши Алісію Молтон 6-2, 7-6.

Сіяні гравчині 

 Кріс Еверт (переможниця)
 Гана Мандлікова (2-ге коло)
 Кеті Джордан (3-тє коло)
 Гелена Сукова (чвертьфінал)
 Джо Дьюрі (чвертьфінал)
 Кеті Горват (2-ге коло)
 Гелена Сукова (півфінал)
 Сільвія Ганіка (2-ге коло)

 Лаура Гільдемейстер (2-ге коло)
 Джо Дьюрі (3-тє коло)
 Беттіна Бюнге (3-тє коло)
 Енн Вайт (1-ше коло)
 Розалін Нідеффер (3-тє коло)
 Кім Джонс-Шефер (3-тє коло)
 Відсутня
 Відсутня

Основна сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Посилання 

Canadian Open (теніс)